Mega kan syfta på:

 mega – ett SI-prefix
 Megagram – en SI-enhet
 Mega TV – en grekisk TV-kanal
 Mega (bilmärke) – en biltillverkar
 Mega (chilensk TV-kanal) – en chilensk TV-kanal
 Mega (fildelningssajt) –  en fildelningssajt
 Mega (stort tal) – ett sätt att uttrycka ett mycket stort tal i Steinhaus-Mosers notation
 MEGA – projekt för att publicera en källkritisk utgåva av Karl Marx och Friedrich Engels skriftliga produktion, se Marx-Engels-Gesamtausgabe

Platser

Etiopien 

 Mēga, ort, Oromia,

Indonesien 

 Sungai Mega, å, Papua Barat,

Nordmakedonien 

 Meǵa, periodiskt vattendrag, Opsjtina Kičevo,

Tanzania 

 Mega (kulle i Tanzania), Shinyanga,